In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Compreng (onderdistrict), een onderdistrict van het Subang van de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Compreng (Compreng), in het regentschap Subang van de provincie West-Java
 Compreng (Widang),  in het regentschap Tuban van de provincie Oost-Java